Mamet est un nom de saint et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Saint Mamet est un prédicateur dans la région d'Aurillac, au haut Moyen Âge ; à qui sont dédiées plusieurs paroisses devenues communes :
 Saint-Mamet, commune française en Haute-Garonne ; 
L'église Saint-Mamés de Saint-Mamet, dans la Haute-Garonne. 
 Saint-Mamet-la-Salvetat, commune française dans le Cantal.
 L'église Saint-Mamet de Peyrusse-Grande lui est également dédiée, dans le Gers.

 Clara Mamet (née en 1994), actrice américaine ;
 David Mamet (né en 1947), acteur, réalisateur et écrivain américain ;
 Julien Mamet (1877-1932), mécanicien et aviateur français, coéquipier de Blériot ;
 Magda Mamet (1916-2012), écrivain mauricienne ;
 Raymond Mamet (1912-1996), entomologiste mauricien ;
 Zosia Mamet (né en 1988), chanteuse et actrice américaine.